Рогачёвское староство () — административная единица в составе Речицкого повета Минского воеводства Великого княжества Литовского провинции Речи Посполитой. Центром Рогачёвского староства было местечко Рогачёв.

История 
 С 1556 г. — образование Рогачёвского староства (поместья).
 В 1565—1566 гг. — согласно административно-территориальной реформы включено в Речицкий повет.
 В 1563 г. — трем полоцким шляхтичам вместо занятых российскими войсками поместий, временно, отданы из его состава Звонец и Жлобин.
 В 1576 г. — известно об укреплении оборонного замка в г. Рогачёв, и потери деревень Бохань и Кулиговка.
 В 1654—1667 гг. — разруха, бунт и война из-за вторжения казаков под командованием Золотаренко И. Н. и его брата Золотаренко В. Н..
 В начале господства короля Станислава Августа Понятовского временно в этом старостве проводились суды и сеймики Речицкого повета.
 В 1772 г. — земли Рогачевского староства отошла к России, и присоединены к ней в 1793 г..

Административное деление 
 В 1765 г. — согласно Люстрации в составе староства оставалось поместье г. Рогачёв и 27 деревень (весей), всего более 700 дворов (дымов). Оно делилось на Заднепрское (за р. Днепр), Задруцкое (за р. Друть) и Рогачёвское войтовства; деревни () и «державы» ().
 В составе староства была волость Рогачёвская.

Заднепрское войтовство — дер. Фундаминка, дер. Ниговка, дер. Семёновка, дер. Гадзиловиче, дер. Зборово, дер. Ичежыще, дер. Шапчыце, дер. Крупля, дер. Ходасовиче, дер. Турск.

Задруцкое войтовство — дер. Лучин, дер. Стренки, дер. Заболоце, дер. Хапаны, дер. Заполе, дер. Косцешово, дер. Колосы, дер. Новосце, дер. Задруце.

Рогачевское войтовство — дер. Щибрын, дер. Станков, дер. Староселе, дер. Кисцене, дер. Медера, дер. Виляховка, дер. Тощица, дер. Вищин.

Дзержава Росохи (Росочице) — дер. Росохы.
Дзержава Хлусы — дер. Хлусы, дер. Колесниково, дер. Слобода Дубодзеловска. 
Дзержава Головаче — дер. Головаче, дер. Рудня (Микуличе). 
Дзержава Лозов — дер. Лозов.
Дзержава Столпня — дер. Столпня, дер. Ухты, дер. Химы.
Дзержава Навитовка и Бабич — дер. Навитовка, дер. Бабиче.
Дзержава Мяркатовиче — дер. Мяркотовиче, дер. Прыклица, дер. Буда Борова, дер. Буда Лёсова, дер. Городек, дер. Ботвиново, дер. Витвица.
Дзержава Луке — дер. Луке, дер. Белица, дер. Красногура Слобода. 
Дзержава Сянозонтки — дер. Сянозонтки.

Старосты и наместники 
В должности Рогачёвских старост известны:
 В 1534—1539 гг. — Иван Михайлович,
 в 1545 г. — Якубович Михно,
 в 1549—1552 гг. — Попельжинский Павел (арендатор "дзержавца" королевы Бонны Сфорца),
 в 1552 г. — Долмат Богдан (преступник),
 в 1555 г. — Войцехович Мацей,
 в 1556 г. — Грегорий Бака,
 в 1562—1563 гг. — князь Богдан Васильевич Соломерецкий,
 в 1593—1620 гг. — Роман Г. Волович,
 в 1633—1644 гг. — князь Александр Огинский,
 в 1644—1649 гг. — Я. Юдицкий,
 в 1649 г. — Казимир Лев Сапега,
 с 1677 г. — Леонард Габриель Поцей,
 с 1695 г. — его сын Казимир Александр Поцей,
 с 1724 г. — его внук Александр Поцей,
 с 1758 г. — сыновья (его внука) Людвик Поцей,
 с 1771 г. — и Леонард Поцей.

См. также 
 Ревизии в Великом княжестве Литовском
 Речицкий повет
 Рогачёвский уезд
 Рогачёвский район

Примечания

Литература 
 «Беларуская дзяржава Вялікае княства Літоўскае», Ермаловіч М., изд. «Беллітфонд», Мінск, 2003 г. ISBN 985-6576-08-3 
 Энциклопедия "История Беларуси", изд. "БелЭн", г. Минск, 2003 г., том 6, стр. 41;
 str. 686-691, Tom IX, «SLOWNIK GEOGRAFICZNY» KROLESTWA POLSKIEGO I innich KRAJOW SLOWIANSKICH, WARSZAWA, 1880—1914;

Ссылки 
 Рогачевское староство (дело 2296), ЛГИА, фонд № 1280 — "Радзивиллы, князья", ЧАСТЬ 1, 1416—1922 гг.
 Рогачевский замковый суд (дело 2215), ЛИТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ. ВИЛЬНЮС. ФОНД 1280 — "РАДЗИВИЛЛЫ, КНЯЗЬЯ" Предметный указатель (перевод с польского)
 
 Люстрация 1765 года 
 Рогачевская шляхта, В.Носевич
 Рогачевская волость, В.Носевич
 Рогачевский музей "Лёс солдата"
 "Выдержки из историко-документальной хроники" — БЕЛАРУСЬ, РОГАЧЕВСКИЙ РАЙОН

Экономии и староства Великого княжества Литовского
Рогачёвский район